Strasburg puede referirse a:

Lugares 
En Francia
Estrasburgo, capital y principal urbe de Alsacia y del departamento del Bajo Rin.

En Alemania
Strasburg, ciudad del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental

En Estados Unidos
Strasburg (Colorado), lugar designado por el censo en los condados de Adams y Arapahoe, estado de Colorado.
Strasburg (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Emmons, estado de Dakota del Norte.
Strasburg (Illinois), villa en el condado de Shelby, estado de Illinois. 
Strasburg (Misuri), ciudad en el condado de Cass, estado de Misuri.
Strasburg (Ohio), villa en el condado de Tuscarawas, estado de Ohio.
Strasburg (Pensilvania), borough en el condado de Lancaster, estado de Pensilvania.
Municipio de Strasburg (condado de Lancaster, Pensilvania).
Strasburg (Virginia), pueblo en el condado de Shenandoah, estado de Virginia.

Personas 
Stephen Strasburg (1988-), beisbolista estadounidense.